Ныса:
 Ныса, Ниса (Nysa) — марка польских автофургонов и микроавтобусов, выпускавшихся в 1957—1994 годах.
 Ныса — город в Польше, входит в Опольское воеводство, Ныский повят; исполняет функцию административного центра городско-сельской гмины Ныса.
 Ныса — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Опольское воеводство, Ныский повят. 
 Ныса — железнодорожная станция в городе Ныса.
 Ныса-Клодзка — река в Польше.
 Ныса-Лужицка — река, протекающая по территории Чехии, Польши и Германии.

См. также 
 Ниса
 Нисса
 Нейсе